Э́штон Джеймс И́тон (; 21 января 1988, Бенд, Орегон) — американский легкоатлет, который специализировался в многоборье. Олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, пятикратный чемпион мира (дважды в десятиборье и трижды в семиборье). Действующий обладатель мирового рекорда в семиборье и экс-рекордсмен планеты в десятиборье.

На чемпионате мира 2009 года в Берлине занял 18-е место в десятиборье с результатом 8061 очков. Серебряный призёр чемпионата мира 2011 года в десятиборье (уступил Трею Харди). На чемпионате мира в помещении 2012 года выиграл золото в семиборье, установив при этом новый мировой рекорд — 6645 очков.

23 июня 2012 года на олимпийском отборе в Юджине, Орегон, установил новый мировой рекорд в десятиборье — 9039 очков.

На Олимпийских играх 2012 года стал победителем в десятиборье с результатом 8869 очков.

На чемпионате мира 2013 года Итон выиграл золото в десятиборье, показав результат 8809 очков.

Два года спустя, на чемпионате мира 2015 года в Пекине, Итон защитил свой титул, попутно обновив свой же мировой рекорд — 9045 очков.

Жена Итона — канадская легкоатлетка-многоборка Брианна Тейсен-Итон. В 2016 году на чемпионате мира в помещении в Портленде Эштон выиграл золото в семиборье, а его жена стала лучшей в пятиборье.

В январе 2017 года Эштон и его супруга Брианна сообщили о том, что уходят из спорта.

Примечания

Ссылки 
 
 

Многоборцы США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике